Бандельер — многозначное слово:

 Бандельер (от ) — перевязь (ремень) через плечо, для ношения чего-либо.
 Бандельер (Банделир) — национальный монумент США, включающий руины древних пуэбло.
 Бандельер, Адольф (Банделир) — американский археолог.